Miguel Ángel Martínez può riferirsi a:
Miguel Ángel Martínez Torres (1967-), un ciclista spagnolo.
Miguel Ángel Martínez (1984-), un calciatore argentino.
Miguel Ángel Martínez Ovelar, un giocatore di calcio a 5 paraguaiano.